Cascina Belvedere ima više značenja:
 Cascina Belvedere, Cuneo
 Cascina Belvedere, Pavia